El nombre de Saboya puede designar:

 Las sucesivas denominaciones de un territorio histórico situado en los Alpes:
 Saboya, territorio histórico centroeuropeo.
 El Condado de Saboya, estado del Sacro Imperio Romano Germánico (1003-1416).
 El Ducado de Saboya, siguiente denominación de ese estado (1416-1714).
 Saboya, departamento francés de la Región Ródano-Alpes.
 Alta Saboya, departamento francés de la Región Ródano-Alpes.

 La Casa de Saboya, dinastía que gobernó este territorio, y sus diversos miembros:
 Adela de Saboya
 Ana de Saboya
 Amadeo de Saboya
 Beatriz de Saboya
 Eugenio de Saboya
 Luisa de Saboya
 Manuel Filiberto de Saboya
 Margarita de Saboya
 Pedro II de Saboya

 Otros:
 Estación Saboya, estación chilena de ferrocarril.
 Savoia-Marchetti S.M.79, bombardero italiano.
 Sabóia (Odemira), localidad portuguesa.
 Saboyá, municipio colombiano.
 Villa Saboya, localidad argentina.
 Regimiento de Infantería Mecanizada "Saboya" nº 6.

Enlaces externos